1992 Голяма награда на Унгария е 7-о за Голямата награда на Унгария и единадесети кръг от Сезон 1992 във Формула 1, който се провежда на 16 август 1992, на пистата Хунгароринг, Будапеща, Унгария.

Репортаж 
Победител е Айртон Сена с екипа на Макларън-Хонда. Пол позишън печели Рикардо Патрезе с Уилямс-Рено (1:15.476). Най-бърза обиколка постига Найджъл Менсъл с Уилямс-Рено (1:18.308).

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

 Бележка: И в двете класирания са показани само първите пет отбора.

Бележки 
 Найджъл Менсъл печели световната титла при пилотите.
 Това е последния старт за този сезон за Деймън Хил преди да се завърне през сезон 1993.

Източници 
 

Голяма награда на Унгария